Kríni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kríni (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Krínes, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Kríni (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Achaḯas, 
 Kríni (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Chalkidike, 
 Kríni (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar